Комбрессо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Ліможа, 39 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 152 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 346,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Комбрессоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Комбрессоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез